Simunjan (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Simunjan (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Simunjan